Les 44 Premiers Trous est le  de la série de bande dessinée Pierre Tombal, écrite par Raoul Cauvin et dessinée par Marc Hardy. L'ouvrage est publié en 1986.

Synopsis

Personnages principaux

Lien externe 

Album de Pierre Tombal
Album de bande dessinée sorti en 1986